Маяк — советский футбольный клуб из Чарджоу. Основан не позднее 1971 года.

Достижения 
 Во второй лиге СССР — участвовал (снят после двух месяцев) (в зональном турнире второй лиги 1972 год).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Туркменистана
Туркменабад